Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участь через участьf Вікторії Азаренко.
Азаренко виграла титул, у фіналі перемігши Юлію Гергес з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Generali Ladies Linz, одиночний розряд
2012